Lunardon ist der Nachname folgender Personen:

 Hugo Lunardon (1893–1940), österreichischer Gendarmeriebeamter und NS-Opfer
 Paolo Lunardon (1930–2017), italienischer Benediktiner, Abt von Sankt Paul vor den Mauern